Les graphies équivalentes fût ou fut peuvent désigner :
 fût, un conteneur de section circulaire, en bois ou en métal ;
 fût, dans une arme à feu, la partie soutenant le canon ;
 fût, en musique, la partie centrale d'un instrument de percussion à peaux, sur lequel les peaux sont fixées ;
 fût, en botanique, la partie du tronc d'un arbre comprise entre le sol et la fourche, et, par extension, la partie rectiligne du tronc ;
 fût, en architecture, une partie de colonne ;
 fût, en typographie, le trait vertical principal d'un caractère.

La graphie fut (sans accent circonflexe) désigne :
 la conjugaison du verbe être à la troisième personne du singulier du passé simple de l’indicatif  il/elle/on fut.

La graphie fût (avec accent circonflexe) désigne :
 la conjugaison du verbe être à la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif : qu'il/elle/on fût

Sigle
FUT est un sigle qui peut désigner :
 Friendly user test, un test utilisateur d'un logiciel effectué par des personnes extérieures à l'équipe de développement, mais connues de l'organisation qui effectue le test.
 Fifa Ultimate Team.